Inside Job – amerykański film fabularny z 1946
 Inside Job – amerykański film dokumentalny z 2010
 Korporacja Konspiracja (ang. Inside Job) – amerykański serial